Dieter Thoma (skijaš skakač) (1969.), njemački skijaš skakač
Dieter Thoma (fizičar) (1881.−1942.), njemački fizičar
Dieter Thoma (voditelj) (1927.−2017.), njemački novinar i voditelj
Dieter Thomä (1959.), njemački filozof